Škoda E'City je obchodní jméno používané společností Škoda Electric pro následující typy elektrobusů:
 Škoda 34BB
 Škoda 36BB